Славчо Петров Шоколаров е български футболист, полузащитник, който играе за Пирин (Благоевград)

Кариера 
Славчо Петров Шоколаров е роден на 20 август 1989 г. в град Гоце Делчев, България. Започва като юноша на Пирин (Гоце Делчев). В професионалния футбол от 2007 до 2008 г. играе за Пирин (Гоце Делчев). От 2008 до 2012 г. е футболист на Светкавица (Търговище). След това играе за Монтана, Любимец 2007, Черноморец (Бс), Славия (София) и Поморие.

„Лудогорец" 
Дебютира в официален мач от Втора лига на 7 август 2016 г. в срещата от първия кръг „Витоша" (Бистрица)-Лудогорец 2“ 0-0 . Отбелязва първия си гол във Втора лига на 26 август 2016 г. в срещата от четвъртия кръг „Лудогорец 2“-ОФК „Поморие" 4-0 . Дебютира в официален мач от ППЛ на 20 август 2016 г. в срещата от четвъртия кръг „Лудогорец“-„Монтана" 2-0 като отбелязва и първия си гол .

Статистика

Успехи

„Лудогорец“ 
 Шампион на A ПФГ: 2016-17

Бележки

Външни препратки 
 Славчо Шоколаров // Footballdatabase.eu 
 Профил на transfermarkt.com

Български футболисти
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Футболисти на Светкавица (Търговище)
Футболисти на Монтана
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Пирин (Гоце Делчев)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Любимец
Български футболисти от Македония
Български футболисти в Северен Кипър
Родени в Гоце Делчев